Dorothea von Braunschweig-Wolfenbüttel ist der Name folgender Personen:
* Dorothea von Braunschweig-Wolfenbüttel (1596–1643), Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel und Markgräfin von Brandenburg
 Dorothea Augusta von Braunschweig-Wolfenbüttel (1577–1625), Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel und Äbtissin des Kaiserlich freien weltlichen Reichsstifts von Gandersheim
 Dorothea Hedwig von Braunschweig-Wolfenbüttel (1587–1609), Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel und Fürstin von Anhalt-Zerbst
 Dorothea von Sachsen (1563–1587), sächsische Prinzessin aus dem Haus der Wettiner und durch Heirat Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg sowie Fürstin von Braunschweig-Wolfenbüttel
 Dorothea von Anhalt-Zerbst (1607–1634), Prinzessin von Anhalt-Zerbst und durch Heirat Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg und Fürstin von Braunschweig-Wolfenbüttel

siehe auch: